Auswärtsspiel bezeichnet
 das Gegenteil zum Heimspiel
 ein Album der Band Die Toten Hosen, siehe Auswärtsspiel (Album)
 einen Dokumentarfilm, siehe Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin

Siehe auch: